Whiteland ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Whiteland (Indiana), eine Ortschaft im Johnson County, im US-Bundesstaat Indiana
 Whiteland (Texas), eine Ortschaft im McCulloch County, im US-Bundesstaat Texas

Siehe auch:
 Whiteland Crest, eine Ortschaft im Chester County, im US-Bundesstaat Pennsylvania